Jack — ботанічне скорочення, що позначає, що автором таксона є Вільям Джек.
 Jack — англійська назва гральної карти «валет».
 JACK Audio Connection Kit або просто «JACK» — звуковий сервер-демон.
 Jack («джек») — назва аудіо з'єднувачів.
 Jack («Джек») — вебкомікс американського художника-фурріста Девіда Хопкінса.
 Jack — набір рішень, призначений для моделювання цифрових манекенів і оцінки відповідності вимогам ергономіки конструкції вироби, технологічних процесів і операцій технічного обслуговування
 Jack-in-the-box — дитяча іграшка.